Гленвју има више значења:
 Гленвју (Илиноис)
 Гленвју (Кентаки)